Richard Williams peut désigner :
 Richard Williams (1856-1915), joueur gallois de rugby à XV ;
 Richard Williams (1890-1980), officier de l'armée de l'air australienne ;
 Richard Norris Williams (1891-1968), joueur de tennis américain ;
 Richard Williams (1933-2019), animateur réalisateur et producteur d'animation canadien ;
 Richard Williams, nom-maison britannique sous lequel plusieurs écrivains publient dans les années 1960 des romans policiers ayant pour héros Sexton Blake ;
 Richard Williams (1942-), entraîneur de tennis, père de Venus Williams et Serena Williams ;
 Richard Williams ou Rich Williams (1950-), guitariste membre du groupe de rock Kansas ;
 Richard C. Williams (1965-1999), catcheur américain ;
 Richard Williams ou Richie Williams (1970-), joueur américain de football.

Voir aussi